Патети́ческая оратория — музыкальное произведение Георгия Свиридова в 7 частях, для солирующего баса, меццо-сопрано, смешанного хора и большого симфонического оркестра, на стихи Владимира Маяковского, созданное в 1958—1959 гг.

История создания 

В основе оратории лежат произведения Владимира Маяковского: фрагменты поэмы «Хорошо!», стихотворений «Разговор с товарищем Лениным», «Последняя страничка гражданской войны», «Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Практически на всем протяжении оратории солирует бас, который, по замыслу композитора, олицетворяет самого Владимира Маяковского.

Оратория вызвала большой резонанс в культурной жизни страны, поразившая всех своим масштабом, замыслом и своеобразием музыкальных форм. Она явилась монументальным музыкальным полотном: состав оркестра расширен, хоровые партии написаны для хора в 160—200 человек. Впервые исполненная 15 октября 1959 года в Большом зале Московской консерватории, она быстро вошла в репертуар многих музыкальных коллективов, в частности она была исполнена в Ленинграде, Киеве, Воронеже, Горьком, Саратове, Риге, Свердловске, Перми, Орджоникидзе, Грозном, Томске, Вологде, Минске, Ворошиловграде, Фрунзе, Алма-Ате и др.

В 1960 году за Патетическую ораторию Свиридов был удостоен Ленинской премии.

Впервые сценическое воплощение оратория получила в 1961 году в Новосибирском академическом театре оперы и балета (режиссёр-постановщик Эмиль Пасынков).

В разные годы ораторию исполняли такие певцы, как Евгений Нестеренко, Александр Ведерников, Ирина Архипова, Нина Исакова и др., такие крупные дирижёры, как Евгений Светланов, Вероника Дударова, Владимир Федосеев, Кирилл Кондрашин и др.

Состав 
 Большой симфонический оркестр с расширенной группой медных духовых:
 восемь валторн
 шесть труб
 шесть тромбонов
 туба
 Два рояля
 Орган
 Большой смешанный хор (160—200 чел.)
 Два солиста: бас и меццо-сопрано

Структура 
 I. Марш
 II. Рассказ о бегстве генерала Врангеля
 III. Героям Перекопской битвы
 IV. Наша земля
 V. Здесь будет город-сад
 VI. Разговор с товарищем Лениным
 VII. Солнце и поэт

Примечания

Ссылки 
 Свиридов. Патетическая оратория
 Полный текст оратории

Музыкальные произведения 1959 года
Владимир Маяковский